La Masters Cup 2003 est la  des Masters de tennis masculin, qui réunit les huit meilleurs joueurs disponibles en fin de saison ATP en simple. Les huit meilleures équipes de double sont également réunies pour la .

Faits marquants 
Cette édition voit s'affronter en finale André Agassi, pour qui il s'agira de la dernière finale dans cette catégorie, à Roger Federer, qui accède pour sa part à sa première finale des Masters. Ce dernier remporte le match en trois sets.

Simple

Participants 

 Mark Philippoussis , remplaçant, n'a pas joué.

Phase de groupes

Groupe rouge 
 Résultats

 Classement

Groupe bleu 
 Résultats

 Classement

Phase finale

Double

Participants

Phase de groupes

Groupe rouge

Groupe bleu

Phase finale

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis masculin
 Saison 2003 de l'ATP
 Masters de tennis féminin 2003 (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel de la Tennis Masters Cup
 
 

Tennis masculin en 2003
Masters de tennis masculin
Événement sportif à Houston
Compétition de tennis au Texas
Sport en novembre 2003